Луба может означать:
 Луба, Альфонс — французский изобретатель.
 Луба, Ян Фаустин — польский шляхтич из Подляшья, самозванец.
 Луба — язык группы банту;
 Луба-катанга — один из двух основных языков группы языков луба.
 Луба — народ проживающий в Демократической Республике Конго;
 Луба — империя в Африке в XVI—XIX веках;
 Луба — город в Экваториальной Гвинее, в южной части острова Биоко.